Merle pode se referir a:

Pessoas 

Merle Oberon
Merle Allin
Robert Merle
Merle-Leignec
John Merle Coulter
Eugene Merle Shoemaker

Locais 

Caverna de Pech Merle
Saint-Geniez-ô-Merle

Outros 

 Merle (cães)

Desambiguação